Ericson Brochado Martha, mais conhecido como Ericsson Martha (Rio de Janeiro, 19 de junho de 1921 — Rio de Janeiro, ? abril de 1983) foi um cantor brasileiro.

Estreou em discos em 1943, quando gravou pela Columbia, com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Outros músicos que o acompanharam foram Benedito Araújo, Garoto e Seu Conjunto, Raul de Barros e Napoleão Tavares, entre outros.

Discografia 
 Uma Alegria Sem Fim/Estrela Vazia
 Esperando Você/Bodas de Prata
 Quando a Mulher Erra/Gesto Covarde
 Mama/Ave Maria no Sertão
 Como Bebe Esse Rapaz/Vou Beber
 No Alto da Serra/Réstea de Luz

Ligações externas 
 Rádio Nacional, o Brasil em sintonia

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro